Yogi kan avse:

 Yogi (yoga) – en utövare av yoga eller någon som följer yogafilosofin
 Yogi Björn – en tecknad figur
 Yogi Berra (1925–2015), en basebollspelare